Lista meczów reprezentacji Macedonii Północnej w piłce nożnej mężczyzn – kompletne zestawienie spotkań piłkarskich rozegranych przez reprezentację Macedonii Północnej.

Źródła 
 Lista meczów reprezentacji Macedonii Północnej w bazie eu-football.info
 Lista meczów reprezentacji Macedonii Północnej w bazie RSSSF

Listy meczów reprezentacji narodowych w piłce nożnej
Reprezentacja Macedonii Północnej w piłce nożnej